Stran zajema nogometna moštva, ki so nastopila na Svetovnem prvenstvu v nogometu leta 1994.

Skupina A

Kolumbija

Selektor: Francisco Maturana

Romunija

Selektor: Anghel Iordănescu

Švica
Selektor: Roy Hodgson

ZDA
Selektor: Bora Milutinović

Skupina B

Brazilija
Selektor: Carlos Alberto Parreira

Kamerun
Selektor: Henri Michel

Rusija
Selektor: Pavel Sadyrin

Švedska
Selektor: Tommy Svensson

Skupina C

Bolivija

Selektor: Francisco Xavier Azkargorta

Nemčija

Selektor: Berti Vogts

Južna Koreja

Selektor: Kim Ho

Španija

Selektor: Javier Clemente

Skupina D

Argentina

Selektor: Alfio Basile

Bolgarija

Selektor: Dimitar Penev

Grčija

Selektor: Alketas Panagoulias

Nigerija

Selektor: Clemens Westerhof

Skupina E

Italija
Selektor: Arrigo Sacchi

Mehika
Selektor: Miguel Mejía Baron

Norveška

Selektor: Egil Olsen

Irska

Selektor: Jack Charlton

Skupina F

Belgija

Selektor: Paul Van Himst

Maroko

Selektor: Abdellah Blinda

Nizozemska

Selektor: Dick Advocaat

Saudova Arabija

Selektor: Jorge Solari

Svetovno prvenstvo v nogometu 1994
1994